Понсе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Понсен. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01303.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Лиона, в 19 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекают реки Эн и .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1644 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 987 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 752 были экономически активными, 235 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 752 активных жителей работали 667 человек (367 мужчин и 300 женщин), безработных было 85 (37 мужчин и 48 женщин). Среди 235 неактивных 72 человека были учениками или студентами, 101 — пенсионерами, 62 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1970 года.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн